Villamor de los Escuderos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamor de los Escuderos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villamor de los Escuderos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar